Robert Blake (1598–1657) angol admirális, a királyi haditengerészet atyja
 Robert Blake (1933–2023) amerikai színész

hasonló
 Rob Blake (1969–) kanadai jégkorongozó
 Robbie Blake (1976–) angol labdarúgó, edző
 Robert R. Blake (1918–2004) amerikai menedzsment-teoretikus